Szigetcsúcsnak nevezik a szigetek – általában folyókban létrejövő – hosszúkás elkeskenyedő végét, amelyek a helyi nyelvhasználatban többnyire egyértelmű helymegjelölések, de folyótorkolatoknál létrejövő földnyelvet is illetnek ilyen névvel. Néhány szigetcsúcsként ismert hely:

 Csepel-sziget északi szigetcsúcsa (Budapest, egyben városrész neve is)
 Margit-sziget északi szigetcsúcsa (Budapest)
 Óbudai-sziget északi szigetcsúcsa (Budapest)
 Szentendrei-sziget északi szigetcsúcsa (Kisoroszi)
 A Vág Dunába torkollásánál létrejött „szigetcsúcs” (Komárom)

Jegyzetek